La Coppa del Generalissimo 1965 è stata la 29ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1964-1965

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1965
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Salamanca